brytyjskie Krążowniki lekkie typu D
 niemieckie Krążowniki ciężkie typu D